Philippe Langlois peut désigner :
 Philippe Langlois (1817-1884), écrivain normand ;
 Philippe Langlois (1890-1980), homme d'Église catholique québécois ;
 Philippe Langlois (1970-), musicologue français.